Криницька Інна Яківна ( 29 червня 1979, Тернопіль, Україна) — українська вчена у галузі медицини, доктор медичних наук (2014), професор (2017), професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Життєпис 

У 1996 р. закінчила навчання в Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 20 із золотою медаллю.

У 2002 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І. Я. Горбачевського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря. 

2002—2003 — лікар—інтерн з фаху «Педіатрія» на базі Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. 

З 2003 року Інна Криницька працює у Тернопільському медичному університеті імені І. Я. Горбачевського: асистент кафедри медичної хімії (2003—2008), асистент кафедри медичної біохімії та клініко—лабораторної діагностики (2008—2009), доцент цієї ж кафедри (2009—2011), доцент кафедри клініко—лабораторної діагностики (2011—2014), професор кафедри клініко—лабораторної діагностики (2014—2015), завідувач кафедри клініко—лабораторної діагностики (2015—2017).

У 2011 році пройшла первинну спеціалізацію з фаху «Клінічна лабораторна діагностика» на базі Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького.  

З 2017 року працює на посаді професора кафедри функціональної і лабораторної діагностики ТНМУ.

Лікар-лаборант першої категорії.

Наукова діяльність 

У 2007 році Інна Криницька захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 — патологічна фізіологія на тему «Стан білкового обміну у щурів за умови гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю і шляхи корекції його порушень» (науковий керівник — проф. Кліщ І.М.). 

У 2011 р. отримала вчене звання доцента. 

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 — патологічна фізіологія на тему «Патогенетичні аспекти гепатопульмонального синдрому (експериментальне дослідження)» (науковий консультант — проф. Кліщ І.М.). 

Наукові інтереси: експериментальна медицина, гепатопульмональний синдром, антибіотикорезистентність, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, коморбідність.

Доробок 
Інна Криницька є автором і співавтором понад 150 наукових праць, з них 58 у виданнях, включених в науково—метричну базу SCOPUS, 1 підручника, 1 монографії, 6 патентів на корисну модель.

Окремі праці: 

 Клінічна біохімія. Підручник / за заг. редакцією Г.Г. Луньової.– К.: Атіка, 2013. – 1156 с. 
 Marushchak M.I., Krynytska I.Ya., Mialiuk O.P. Alimentary Obesity: Present and Yet–To–Come LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 42 p. 
 Marushchak M., Hevko U., Krynytska I., Danylevych Y., Danchak S., Mazur L. Does comorbid obesity or chronic pancreatitis influence the choice and effectiveness of glucose-lowering therapy in type 2 diabetic patients? Archives of the Balkan Medical Union. 2021; 56(1):24-32. 
 Kamyshnyi A, Krynytska I., Matskevych V., Marushchak M., Lushchak O. Arterial Hypertension as a Risk Comorbidity Associated with COVID-19 Pathology. International Journal of Hypertension. 2020. Article ID 8019360. https://doi.org/10.1155/2020/8019360.  
 Bilous I.I., Korda M. M.,  Krynytska I. Y., Kamyshnyi A.M.  Nerve impulse transmission pathway-focused genes expression analysis in patients with primary hypothyroidism and autoimmune thyroiditis. Endocrine Regulations. 2020;54(2):101-110. 
 Bilous I., Pavlovych L., Krynytska I.,. Marushchak M, Kamyshnyi A. Apoptosis and Cell Cycle Pathway-focused Genes Expression Analysis in Patients with Different Forms of Thyroid Pathology. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2020; 8(B):784-792. 
 Degen A., Krynytska I., Egorov A., Kamyshnyi A. Changes in the Expression of Regulatory MicroRNAs – miR-21 and miR-155 – in Gut-Associated Lymphoid Tissue Cells of Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes and After the Administration of a Non-Selective TNF-A Blocker. Rom J Diabetes Nutr Metab Dis. 2020; 27( 2):128-134. 
 Degen A. S., Krynytska I. Y., Kamyshnyi A. M. Changes in the transcriptional activity of the entero-insular axis genes in streptozotocin-induced diabetes and after the administration of TNF-α non-selective blockers. Endocrine regulations. 2020; 54(3):160-171. 
 Marushchak М.I., Krynytska I.Y., Yarema N.I., Kotsyuba O.I. Mineralization of bones in patients with coronary heart disease complicated by chronic heart failure and pharmacologic management. The New Armenian medical  Journal. 2020;14 (2):46-51.  
 Boiko I., Golparian D., Jacobsson S., Krynytska I., Frankenberg A., Shevchenko T., Unemo M. Genomic epidemiology and antimicrobial resistance determinants of Neisseria gonorrhoeae isolates from Ukraine, 2013-2018. APMIS. 2020; 128(7):465-475. 
 Boiko I., Akimova V., Mazur L., Savchenko I., Kohut I.,  Krynytska I. The Clinico-Epidemiological Profile of Patients with Gonorrhoea and Challenges in the Management of Neisseria gonorrhoeae Infection in an STI clinic, Ternopil, Ukraine (2013-2018). Journal of Medicine and Life. 2020;13(1):75-81. 
 Bukina Y., Thyhonovska M., Koval M., Marushchak M., Krynytska I., Kamyshnyi A. The effect of immunoregulatory bacteria on the transcriptional activity of Foxp3 and RORyt genes in the gut-associated lymphoid tissue with Salmonella-induced inflammation in the presence of vancomycin and Bacteroides fragilis. Iranian journal of Microbilogy. 2020;12(3):231-241.  
 Boiko I., Stepas Y., Krynytska I.  Comparison of deferred and bedside culture of Neisseria gonorrhoeae: a study to improve the isolation of gonococci for antimicrobial susceptibility testing. Iranian journal of Microbilogy. 2020;12(3):216-222. 
 Yarema N., Kotsiuba O., Krytskyy T., Marushchak M., Krynytska I. Peculiarities of arterial hypertension in postmenopausal women with bone mineral density disorders and dyslipidemia. Pol Merkur Lekarski. 2020;48(283):5-9. 
 Shcherba V., Havrylenko Y., Krynytska I., Marushchak M., Korda M. A comparative study of oral microbiocenosis structure in experimental comorbidity-free periodontitis and in periodontitis combined with thyroid dysfunction. Pol Merkur Lekarski. 2020;48(283):32-38. 
 Kohut I, Galnykina S, Kushynska M, Krynytska I, Marushchak M, Kamyshnyi A. The role of Candida spp. contamination and efficacy of camphorated oil in skin care of incontinent associated dermatitis patients. Pol Merkur Lekarski. 2020;48(284):77-81. 
 Marushchak M., Maksiv K., Krynytska I., Koval M. The role of insertion-deletion polymorphism of the ACE gene in development of arterial hypertension in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Bangladesh Journal of Medical Science. 2020; 19(3):543-551.  
 Marushchak M, Maksiv K, Krynytska I. The specific features of free radical oxidation in patients with chronic obstructive pulmonary disease and arterial hypertension. Pol Merkur Lekarski. 2019; 279: 95-98. 
 Marushchak M, Maksiv K, Krynytska I. ACE gene I/D polymorphism and arterial hypertension in patients with COPD. Pneumologia. 2019; 68: 1-6.  
 Boiko I., Golparian D., Krynytska I., Bezkorovaina H., Frankenberg A., Onuchyna M., Jacobsson S., Unemo M. Antimicrobial susceptibility of Neisseria gonorrhoeae isolates and treatment of gonorrhoea patients in Ternopil and Dnipropetrovsk regions of Ukraine, 2013-2018. APMIS. 2019;127(7):503-509.  
 Boiko I., Golparian D., Krynytska I., Unemo M. High prevalence of Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae and particularly Trichomonas vaginalis diagnosed using US FDA-approved Aptima molecular tests and evaluation of conventional routine diagnostic tests in Ternopil, Ukraine. APMIS. 2019;127(9):627-634.  
 Marushchak М., Krynytska I., Mikolenko A., Andreychyn Y., Bodnar Y., Chornomydz I. Chronic heart failure causes osteopathy or is osteopathy a factor in development of chronic heart failure? Asian journal of pharmaceutical and clinical research. 2018;11(1):111-115.  
 Krynytska І., Kushynska M., Pavlenko I., Marushchak M. The effect of flavonoid quercetine on the indices of nitric oxide system in rats with chronic enterocolitis combined with streptozotocin-induced diabetes. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). 2018; 71(8):1504-1508. 
 Posokhova K., Stechyshyn I., Krynytska I., Marushchak M., Birchenko, I., Klishch, I. Comparative study of the effect of various forms of quercetin on experimental diabetes. Romanian Journal of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases. 2018; 25(4):383-388. 
 Shkrobot S. I., Sokhor N. R., Milevska-Vovchuk L. S., Krynytska I. Ya., Marushchak M. I., Shkrobot L. V., Yasnij O. R. Clinical neurological characteristics of ischemic stroke subtypes in acute phase. Zaporozhye medical journal. 2018;20(1):41-46. 
 Krynytska І., Marushchak M. The indices of nitric oxide system in rats with carrageenan-induced enterocolitis combined with diabetes mellitus. Rom J Diabetes Nutr Metab Dis. 2018; 25(3):283-288. 
 Krynytska І., Marushchak M. The indices of nitrogen (II) oxide system in case of experimental hepatopulmonary syndrome. The Ukrainian Biochemical Journal. 2018;90(5):91-97. 
 Pohoretska K., Patskan L., S. Halyna, Miz A., Marushchak M., Krynytska I. Investigation of calcium metabolism in patients with coronary heart disease complicated by chronic heart failure, stage II-a. Bangladesh Journal of Medical Science. 2018;17(3):395-401. 
 Krynytska І., Marushchak M., Odnorih L., Martianova O. Hepatopulmonary syndrome: proposed mediators of pulmonary vasodilation. Archives of the Balkan Medical Union 2018;53(3):419-426. 
 Marushchak М., Krynytska I., Mazur L., Klishch I., Gabor G., Antonyshyn I. The Relationship between Experimental Alimentary Obesity and Hard Tooth Tissues Mineralization. Jordan Medical Journal. 2017; 51(1):25-33. 
 Marushchak M., Krynytska I., Milevska L., Miz A., Mialiuk O. The changes of activity of effector caspase cascade components in case of alimentary obesity in rats. Bangladesh Journal of Medical Science. 2017;16 (2):252-258.  
 Marushchak M., Lisnyanska N., Krynytska I., Chornomudz I. The mechanisms of apoptosis initiation in rats with chronic enterocolitis combined with streptozotocin-induced diabetes. Georgian Medical News. 2017;9(270):121-126. 
 Krynytska I., Marushchak M., Mikolenko A., Bob A., Smachylo I.,  Radetska L., Sopel O. Differential diagnosis of hepatopulmonary syndrome (HPS): Portopulmonary hypertension (PPH) and hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT). Bosnian journal of basic medical sciences. 2017;17(4):276-285. 
 M. M. Guzyk, K.O. Dyakun, L. V. Yanytska, I. B. Pryvrotska, I.Y. Krynytska, I. M. Pishel, T. M. Kuchmerovska Inhibitors of Poly(ADP-Ribose) Polymerase-1 as Agents Providing Correction of Brain Dysfunctions Induced by Experimental Diabetes. Neurophysiology. 2017;49(3):183-193.  
 Krynytska I, Marushchak M, Zaets T, Savchenko I, Habor H. Investigation of bone mineralization in patients with coronary heart disease complicated by chronic heart failure, stage II-A. Georgian Med News. 2017;(267):43-48.

Примітки

Джерела 

 М. А. Андрейчин. Криницька Інна Яківна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1544 (дата перегляду: 28.10.2021)
 Крізь призму минулого до сьогодення [Текст] : [збірник] / [М. М. Корда та ін.] ; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. - 477, [2] с. : фото. - 500 прим. - ISBN 978-966-673-299-9.
 Випускники Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського: Золотий фонд слави і гордості університету / авт.-упоряд. Л. М. Гаврилюк. — К. : ТОВ «Український рейтинг», 2014. — 192 с. : ілюстр. — ISBN 978-966-97103-9-0.

Посилання 

 Криницька Інна Яківна // Google Академія 
 Криницька Інна Яківна// Науковці України
 Криницька Інна Яківна// Scopus

Українські професори
Доктори медичних наук України
Науковці Тернопільського медичного університету
Випускники Тернопільського національного медичного університету
Українські науковиці
Викладачі Тернопільського національного медичного університету